— японский мистический аниме-сериал режиссёра Сатоси Кона в жанре психологического триллера выпущенный компанией Madhouse.

Сюжет 
Сюжет завязан на серии нападений и убийств, учинённых в Токио несовершеннолетним преступником по кличке . Первой его жертвой становится молодая дизайнер Цукико Саги, которая до этого была выругана своим начальником за отсутствие новых концепций.

В сериале поднимается ряд общественных и личностных проблем: от сплетен до онлайн игр.

Персонажи 
 — дизайнер. Придумала плюшевую собачку по имени Мароми, которая сразу стала чрезвычайно популярной. Цукико — первая жертва Сёнэн Батто.
 Сэйю: Мамико Ното
 — загадочный преступник. Ухмыляющийся мальчишка в бейсбольной кепке на золотистых роликовых коньках. Нападает на людей с помощью погнутой металлической бейсбольной биты золотистого цвета.
 Сэйю: Дайсукэ Сакагути
 — следователь полиции Токио, вместе с напарником занимающийся расследованием дела. Он очень старомоден, и ему об этом напоминает его молодой коллега Мицухиро Манива.
 Сэйю: Сёдзо Иидзука
 — молодой следователь, напарник Кэйити Икари, свободный от стереотипов.
 Сэйю: Тосихико Сэки
 — плюшевая собачка, созданная Цукико Саги. В 10-й серии появляется как персонаж мультсериала Maromi Madoromi.
 Сэйю: Харуки Момои

Музыка 
 Опенинг — «Dream Island Obsessional Park» — Сусуму Хирасава
 Эндинг — «White Hill — Maromi’s Theme» — Сусуму Хирасава

Помимо этого, в аниме звучит и другая музыка этого же композитора.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Аниме и манга для мужчин